Whotspot, que numa tradução livre do inglês pode significar ponto quente, ponto de acesso ou ponto de extensão, pode referir-se a:

 HotSpot, máquina virtual Java
 Hotspot (Wi-Fi)
 Hotspot (geologia)
 Movimento HotSpot, concurso cultural multimídia.

Desambiguação